Ceresè ima više značenja:
 Ceresè, Lecco
 Ceresè, Trento